Бемпошта:

 Бемпошта (Абрантеш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Бемпошта (Могадору) — район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Бемпошта (Пенамакор) — фрегезия в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку.

См. также 
 Переду-да-Бемпошта